Jackie – imię
 Jackie – amerykański film z 1921 w reżyserii Johna Forda
 Jackie – amerykański miniserial z 1991 o Jackie Kennedy
 Jackie – duński film z 2012
 Jackie – amerykański film z 2016 o Jackie Kennedy
 Jackie – brytyjskie czasopismo dla nastolatek
 Jackie – album studyjny Ciary
 Jackie – Jacqueline Kennedy Onassis
 Jackie Tartaki – miejscowość w Polsce